Longnes ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 im Département Sarthe, siehe Longnes (Sarthe)
 im Département Yvelines, siehe Longnes (Yvelines)